Aymon de Challant peut faire référence à :
 Aymon  de Challant, ( ? - 1147),  d'Aoste ;
 Aymon II de Challant, (1305- ~ 1388), seigneur valdôtain ;
 Aymon de Challant, ( ? - 1303) ecclésiastique valdôtain ;
 Aymon de Challant, dit de Châtillon, ( ? -1323), ecclésiastique valdôtain ;

Maison de Challant